Холмеч, Холмечь, Холмечи — топоним:

 Холмеч — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Холмечь (Холмечи, Холмичи) — деревня в Брасовском районе Брянской области.
 Холмечи — посёлок в Суземском районе Брянской области и расположенная в нём железнодорожная станция.
 Холмечь — прежнее название ручья Нижний в Брянской области, на котором расположены деревня Холмечь и село Холмецкий Хутор.